Ol'ga Vladimirovna Rozanova (1886-1918) – pittrice russa.
 Sergej Matveevič Rozanov (1840-1870) – botanico russo.
 Vasilij Vasil'evič Rozanov (1856-1919) – saggista e filosofo russo.

Altri progetti